Przełęcz nad Puste, Jamina – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Jamina – kocioł lodowcowy w Tatrach Wysokich
 Jamina (Zjednoczona Prawica) – lista wyborcza izraelskich partii narodowo-religijnych w 2019 roku